Óscar Sánchez peut désigner :

 Óscar Arias Sánchez (1940-), un homme politique et prix Nobel de la paix costaricien ;
 Oscar Enrique Sánchez Rivas (1955-2019), un footballeur guatémaltèque ;
 Óscar Carmelo Sánchez (1971-2007), un joueur de football international bolivien ;
 Óscar Sánchez Fuentes (1979-), un footballeur espagnol ;
 Óscar Eduardo Sánchez Guarín (1985-), un coureur cycliste colombien ;
 Óscar Sánchez Caballero (1988-), un coureur cycliste espagnol.